Hervé Van Overtvelt (22 oktober 1971) is een voormalig Belgisch voetballer die als middenvelder speelde.

Carrière 

Belgisch voetballer